Quinzanesi – abitanti di Cà de' Quinzani
Quinzanesi – abitanti di Quinzano San Pietro
Quinzanesi – abitanti di Quinzano d'Oglio